24 Heures de la vie d'une femme (1931) - Duitse film uit 1931
 24 Heures de la vie d'une femme (1944) - Franse film uit 1944
 24 Heures de la vie d'une femme (1968) - Franse-Duitse film uit 1968
 24 Heures de la vie d'une femme (2002) - Franse film uit 2002

 Vierentwintig uur uit het leven van een vrouw - novelle van de Oostenrijkse schrijver Stefan Zweig, basis voor bovenstaande films